Aligot (ocell), nom comú que reben certes aus.
 Aligot, especialitat gastronòmica occitana
 Austriacistes, també anomenats aligots